Сти́вен Га́рдинер (; ) — легкоатлет Багамских островов, специализируется в беге на 400 метров. Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, чемпион мира 2019 года на дистанции 400 метров. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в эстафете 4х400 метров.

Карьера 
На международных соревнованиях выступает с 2014 года. Серебряный призёр CARIFTA Games 2014 года в эстафете 4×100 метров и бронзовый призёр 4×400 метров. Выступал на чемпионате мира среди юниоров 2014 года, где занял 6-е место в эстафете 4×400 метров.

11 июня стал победителем этапа Бриллиантовой лиги Bislett Games — 44,64. 27 июня 2015 года на чемпионате Багамских островов установил национальный рекорд — 44.27. Он побил предыдущий рекорд Криса Брауна семилетней давности.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции Багамских Островов
Олимпийские чемпионы от Багамских Островов
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике